Cibórz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cibórz, une localité dans la voïvodie de Lubusz
 Cibórz, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie